Ron Thomas, nome completo Ronald Morton Thomas – cestista statunitense
 Ronald Thomas – musicista
 Ronald Thomas –  tennista australiano